Финал Кубка Испании по футболу 1989 — 85-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 30 июня 1989 года на Висенте Кальдерон в Мадриде. В финале Реал Мадрид обыграл Реал Вальядолид со счетом 1:0 и выиграл свой 16-й титул. Этот матч стал последним в судейской карьере Санчеса Арминия.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Отчет на footballdatabase.eu
  Отчет на linguasport.com
 Отчет на rsssf.com 

1989
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Футбол в Европе в 1989 году
События 30 июня
Июнь 1989 года
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 1989 году